Okręty US Navy o nazwie USS "Wichita", pochodzącej od miasta Wichita:

 Pierwszy "Wichita" (CA-45) był ciężkim krążownikiem włączonym do służby w 1939 i biorącym udział w II wojnie światowej.

 Drugi "Wichita" (AOR-1) był okrętem zaopatrzeniowym (ang. replenishment oiler) będącym w służbie w latach 1969-1993

Wichita